Голова комітету начальників штабів (Велика Британія) () — одна з найвищих військових посад, очільник головного робочого органу управління військами Збройних сил Великої Британії, до складу якого входять найвищі посадові особи — керівники видів збройних сил Великої Британії, що представляють усі основні компоненті Збройних сил країни.

Голови комітету начальників штабів

Див. також 
 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США
 Об'єднаний штаб Сил Самооборони Японії
 Начальник Генерального штабу (Німеччина)
 Начальник Генерального штабу (Велика Британія)
 Начальник Генерального штабу (Російська Федерація)
 Начальник Генерального штабу (Російська імперія)

Література 
 Heathcote, Tony (2002). The British Admirals of the Fleet 1734—1995. Havertown: Pen & Sword. ISBN 0-85052-835-6.

Примітки 
Джерела

Виноски

Збройні сили Великої Британії
Генеральні штаби
Військові посади
Списки військових діячів